Красивый хохлатый тинаму, или великолепный тинаму (), — вид птиц из семейства тинаму, рода хохлатые тинаму.

Ареал 
Красивый хохлатый тинаму обитает в центральной части Южной Америки. У этого вида птиц один непрерывный ареал на территории Парагвая и северной части Аргентины, размер которого по оценкам на 2016 год составляет около 292,000 кв. км. Попытки обнаружить красивых хохлатых Тинаму в Южной Боливии, на границе их ареала, не увенчались успехом. Эти птицы встречаются в диапазоне высот от уровня моря до 500 метров над уровнем моря. В их среду обитания входит лес и саванна.

Внешний вид 
Длина тела красивого хохлатого тинаму составляет примерно 39 см. Его верхняя часть от серовато-коричневого до черноватого цвета с несколькими разбросанными мелкими белыми пятнами. Нижняя же часть от бледно-охристого до беловатого цвета с выраженными черными полосами. На голове этой птицы черный гребень, длинный, тонкий и прямой. У представителей этого вида есть темная полоса за глазом, окаймленная сверху и снизу белыми полосами.

Примечания

Литература

Ссылки 
Smith, P. (2020). Quebracho Crested-Tinamou (Eudromia formosa), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.quctin1.01

Хохлатые тинаму